Sydamerikanska mästerskapet i basket 1958 spelades i Santiago de Chile, Chile och vanns av Brasilien. 8 lag deltog.

Resultat

Referenser
FIBA Archive

1958 i Chile
Basket i Chile
Sportåret 1958
1958
Sportevenemang i Santiago de Chile
Internationella sportevenemang i Chile
Santiago de Chile under 1900-talet